María Isabel Lorente García es una profesora española.

Biografía 
Cursó estudios de Magisterio, por la especialidad de Lengua y Francés, y desde 1977 ha ejercido como maestra de educación primaria en Dos Hermanas, Aznalcóllar, Los Barrios y Ceuta. En 1998 inició su labor docente en el marco de la Acción Educativa en el Exterior, en el colegio Jacinto Benavente de Tetuán, donde trabajó como profesora de educación infantil. En 2004 regresó a Ceuta, donde obtuvo destino en el centro de adultos Miguel Hernández.

Durante tres años fue liberada sindical en CCOO de Ceuta como responsable de formación, de la acción sindical de enseñanza y de la Secretaría de la Mujer. En noviembre de 2005 fundó la organización DIGMUN, que trabaja por la dignidad de las mujeres y los niños, y de la cual es presidenta.

En 2009 accedió al cargo de directora del colegio Vicente Aleixandre de Ceuta, donde ejerció durante seis años y en el cual puso en marcha un proyecto educativo de participación familiar por el que transformó el centro en una Comunidad de Aprendizaje en el marco de la Escuela Inclusiva de Ramón Flecha.

Premios y reconocimientos 

 Medalla de Oro de la Ciudad de Ceuta (2009)
 Reconocimiento Mujer luchadora, por la asociación de Mujeres de Río Martil (2015)
 Premio Mujeres de Ceuta, del colegio Santa Amelia (2016)
 Premio Maite Alascio de CCOO (2018)

Referencias 

Profesoras de España